Уолтер Уэсли Хилл (; род. 10 января 1942, Лонг-Бич, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр и сценарист, известный, в частности, возрождением жанра вестерна.

Биография 
Уолтер Хилл родился 10 января 1942 на Лонг-Бич (Калифорния, США). Высшее образование получил в Университете штата Мичиган.

В кино дебютировал в качестве сценариста картины «Хикки и Боггс» (, 1972 год). Три года спустя снял первую режиссёрскую работу — драматический экшн «Тяжёлые времена» (1975 год), события в котором разворачиваются в период Великой депрессии. После выхода в прокат этой картины об Уолтере заговорили, как об одном из самых многообещающих голивудских режиссёров и сценаристов.

В 1980-90-е годы в качестве режиссёра создал: «Водитель» (1978 год), «Скачущие издалека» (1980 год), «Сорок восемь часов» (1982 год), «Красная жара» (1988), «Красавчик Джонни» (1989 год), «Джеронимо: Американская легенда» (1993 год), «Герой-одиночка» (1996 год). Кроме того, вместе с Ричардом Доннером и Робертом Земекисом принял участие в создании телевизионного сериала «Байки из склепа». Последней работой Уолтера Хилла в кино в качестве режиссёра стала криминальная драма «Обсуждению не подлежит» (2002 год), после чего была ещё одна работа на телевидении — вестерн «Прерванный путь» (), который был номинирован на премию «Золотой глобус» в трёх номинациях.

В качестве одного из сценаристов принял участие в создании картин «Чужие» (1986 год), «Чужой 3» (1992 год) и ряда других.

Известен не только как режиссёр и сценарист, но и как коммерчески успешный организатор кинопроизводства. На этом поприще стартовал ещё в 1979 году, выступив в качестве одного из продюсеров в собственном фильме «Воины» и картине Ридли Скотта «Чужой». Затем последовали пять частей популярной истории об инопланетных монстрах: «Чужие», «Чужой 3», «Чужой: Воскрешение» (1997 год), «Чужой против Хищника» (2004 год) и «Чужие против Хищника: Реквием» (2007 год).

Несмотря на то, что многие картины режиссёра пользуются успехом у зрителей, кинокритики относятся к творчеству Уолтера достаточно прохладно, что, возможно, связано с его приверженностью к не очень популярным у кинокритиков жанрам ужасов и экшена.

Карьера

Помощник режиссёра 
После того, как закончился его контракт по созданию нескольких исторических документальных фильмов, Хилл работал некоторое время в почтовом отделении Universal («Кто-то сказал мне, что это хороший способ познакомиться с нужными людьми»). Затем он попал в учебную программу Гильдии режиссёров Америки, что позволило ему пройти практику на телевидении. Он наблюдал за работой профессионалов, в течение года работая на таких шоу, как «Дымок из ствола», «Дикий, дикий Запад», «Бонанза» и «Предупредительный выстрел». «Я делал по несколько шоу в течение пары недель, они сменялись бесконечным потоком!» — говорит он.

Хилл попал в качестве второго помощника режиссёра на «Аферу Томаса Крауна» в 1968 году. Затем он продолжил работать в качестве второго помощника режиссёра на «Детективе Буллит»: «Моей работой было обеспечение бесперебойной работы заднего плана и установление контакта с полицией. Мы добивались организованной работы в каждом кадре, чтобы люди не блуждали как попало, не сдвигались за границы кадра и не выходили с середины улицы. После каждого сделанного кадра я был напуган до смерти!».

В 1969 году он был вторым ассистентом режиссёра на фильме Вуди Аллена, «Хватай деньги и беги», но сказал, что он помнит, что не делал почти ничего, кроме раздачи вызывных листов и заполнения временных карт присутствия актёров на площадке. Он также работал в качестве первого помощника режиссёра в некоторых телевизионных рекламных роликах. «У меня не было ни малейшего желания работать в этих областях», — говорил Хилл о работе помощника режиссёра, — я хотел бы работать и быть в центре фильма. Я, конечно, выполнял свои обязанности довольно серьёзно и все такое, но я не видел это в качестве долгосрочного вида деятельности".

Сценарист 
За это время Хилл писал киносценарии в ночное время и в выходные дни.

«Я начал читать сценарии, которые были сделаны, и я стесняюсь говорить об этом, но, прочитав их, я сказал: «Господи, я мог бы сделать это». «Мне потребовалось четыре-пять лет, чтобы написать первый сценарий. Приходилось писать в ночное время, в то время как днем я все ещё работал на студии».

Он говорит, что одна из его ранних работ «была про любовные отношения, которые у меня были в прошлом. Это было ужасно, я знал это». Только когда он начал писать в более структурированной повествовательной форме, Хилл начал находить собственный голос. Мне было трудно заканчивать сценарии. «Моя проблема была найти проблемы для персонажей и выстроить характер повествования. После того, как я закончил свои сценарии, я почти мгновенно стал зарабатывать ими на жизнь. Не только зарабатывать на жизнь, но и получать новые предложения. С того времени, как я закончил их, до момента их продвижения в производство, прошло совсем немного времени».

Хилл позже сказал: «Я очень сочувствовал „Новому Голливуду“ отождествлял себя с ним». Но его фильмы «скорее были в стиле ретро. То есть, я не поднимал никаких проблем. Я хотел сделать простое жанровое кино.»

Хикки и Боггс 
Первый завершенный Сценарий Хилла, западного называется «Ллойд Уильямс и его брат», был выбор в опциях Джо Wizan, но это не было сделано.

Однако сценарий был восхищен в Warner Bros, который затем спросил Хилл, чтобы передать некоторые проекты. Он придумал детективе, Hickey & Boggs и студия согласилась финансировать проект. «Детективные фильмы были очень старая шляпа, а не та вещь, молодой сценарист собирался передать», вспоминает Хилл. «Я думаю, что они были заинтригованы, возможно, свежий воздух может быть взорван в почтенном жанре.»

Варнерс понравился сценарий Хикки & Boggs и нанял Хилл, чтобы переписать сценарий для вора, который пришел к обеду, за который он в конечном итоге получить единственный кредит. Hickey & Boggs позже был продан United Artists и переписана режиссёром Робертом Калп. Хилл сказал, что он чувствовал, что фильм «имел несколько хороших моментов, но он был брошен совсем по-другому, чем это было написано. Я не был слишком взволнован об этом.»

Два с Полом Ньюманом 
Хилл продолжал писать пару фильмов Пола Ньюмана, Макинтош Человек и Drowning Pool. По собственному признанию Хилла, его работа над Человек-макинтош «было не так много», и он сделал это, чтобы урегулировать иск с Warner Bros, с которым он был зол за продажу Hickey & Boggs — Warners, предлагаемые для урегулирования иска, если Хилл написал их Сценарий, давая ему возможность адаптировать свой выбор из нескольких романов, что студия владеет правами на экранизацию. Он выбрал Капкан Свободы, Десмонд Бэгли.

«Я написал небольшой скрипт, который я не был особенно очарован с собой», сказал Хилл. Тем не менее он вызвал интерес Пола Ньюмана и Джоном Хьюстоном. «Хотелось бы думать, что вы ошибаетесь о чудесах вашей работы, но я не верю в это», сказал он. "Та часть оказалась правдой. Я подошел к работе над сценарием с Хьюстоном. Он был не очень хорошо, я закончил с единственным экраном кредита, но одна из проблем является экран кредит в заблуждение очень часто. I написал 90 % в первой половине, разные люди писали все остальное. Я не думаю, что это был очень хороший фильм. Хилл говорит, что он никогда не видел конечный продукт, но сказали, что это была «настоящая бомба».

Производители Ларри Турман и Дэвид Фостер попросил Хилл адаптировать роман Росса Макдональда Подмокшее дело для Роберта Маллиган направить как продолжение предыдущего фильма Newman, Харпер (1965). Производители не нравится направление Хилл взял его сценарий — он впоследствии оценивается только две сцены в последнем фильме были его . — Таким образом, он покинул проект, чтобы написать трудные времена для Ларри Гордон в Columbia Pictures.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Премии и награды

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры вестернов
Выпускники Университета штата Мичиган
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»